Неве́жин — русская фамилия.

Известные носители 
 Невежины — дворянские роды.

Мужчины:
 Невежин, Василий Иванович (род. 1951) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Невежин, Владимир Александрович (род. 1954) — доктор исторических наук.
 Невежин, Иван Андроникович (ХVІ век — после 1611 года) — печатный мастер Московской типографии во второй половине ХVІІ века.
 Невежин, Николай Иванович (1901—1972) — советский партийный деятель, первый секретарь Омского областного комитета ВКП(б) (1938—1940).
 Невежин, Павел Петрович (1923—2013) — полный кавалер ордена Славы.
 Невежин, Пётр Михайлович (1841—1919) — русский драматург.
 Невежин, Тимофей Онисимович — слободчик Царёва городища, основатель города Курган.

Женщины:
 Невежина, Елена Александровна (род. 1969 года) — российский театральный режиссёр и педагог.